Майк Винтер (род. 2 сентября 1952 года) — бывший австрийско-американский футбольный вратарь, который провёл четыре сезона в Североамериканской футбольной лиге и сыграл шесть матчей за сборную США.

Клубная карьера 
 
Винтер родился в Австрии. В 1972 году Винтер стал вратарём «Сент-Луис Старс» из Североамериканской футбольной лиги (NASL). В том же году он имел наибольший в лиге коэффициент надёжности после Кенни Купера старшего. Это достижение привело к тому, что в 1972 году он стал новичком года NASL. Винтер провёл следующие два года со «Старс» до перехода в «Чикаго Стинг» в 1975 году. Он сыграл один сезон со «Стинг», а потом покинул NASL.

Национальная сборная 
 
В 1972 году Винтер сыграл свой первый матч с национальной сборной США. Он так и не стал основным игроком сборной, не выдержав конкуренцию с Майком Ивановым и Бобом Ригби. Тем не менее, он сыграл шесть матчей, но ни один из них не отстоял «насухо», и, что более важно, не выиграл.

Примечания

Ссылки 
 U.S.SoccerPlayers.com bio
 NASL stats

Футболисты США
Игроки ФК «Сент-Луис Старс»
Игроки ФК «Чикаго Стинг»